Schwabentor we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech
 Schwabentor w Szafuzie w Szwajcarii